Че́ва ():

 Чева — город в Италии.
 Кастельнуово-ди-Чева — коммуна в провинции Кунео региона Пьемонт (Италия).
 Чева, Джованни (1647—1734) — итальянский математик.

 Чева — народ этногруппы малави, наряду с ньянджа, тумбука, манганджа и другими.
 Чева — другое название языка ньянджа.